Список Долгопольского () — список слов, составленный Ароном Долгопольским в 1964 году, и далее использовавшийся в других его работах. Представляет собой перечень 15 базовых лексем обладающих наиболее семантической устойчивостью. Он был основан на изучении 140 языков всей Евразии.

Слова, которые являются наиболее стабильными:

 я/мы
 два
 ты
 кто/что
 язык
 имя
 глаз
 сердце
 зуб
 не/нет
 ноготь
 вошь/гнида
 слеза
 вода
 мёртвый

Первый в списке, я/мы, не был заменён во всех 140 языках в течение их истории; пятнадцатый в списке, мёртвый, был заменен в 25 % языков. Как отметил А. Манастер Рамер, местоимение второго лица "ты", которое, по мнению Долгопольского, было заменено лишь в трёх случаях, заменяется также в юто-ацтекских языках, и вопрос стабильности местоимений требует дальнейшего исследования. 

Двенадцатый в списке, вошь/гнида, хорошо сохранился в северокавказских, дравидийских и тюркских языках, но не в других протоязыках.

См. также 
 Список Сводеша

Примечания

‎Литература 
 Manaster Ramer A. Dolgopolsky's Theory of Stability vs. Uto-Aztecan Second Person Singular Pronouns // V. Shevoroshkin & P.J. Sidwell (eds.) - Historical Linguistics and Lexicostatistics (1999). P. 95-103. 
 

Лингвистика